Radun'skiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Trakten runt Radun'skiy Rayon består till största delen av jordbruksmark. Runt Radun'skiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Hrodna voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll